De Zwitserse voetbalbeker 1985/86 (Duits: Schweizer Cup 1985/86) was de 61ste editie van dit Zwitserse voetbalbekertoernooi. Het begon op 9 augustus 1985 en eindigde met de finale op 19 mei 1986 in het Wankdorf Stadion in Bern. FC Sion won de beker voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis door Servette FC Genève in de finale met 3-1 te verslaan.

Schema

Zie ook
Zwitsers voetbalkampioenschap 1985/86
Zwitsers voetbalelftal in 1985
Zwitsers voetbalelftal in 1986

1986
Bekervoetbal 1985/86